YFA steht für:
 Flughafen Fort Albany, IATA-Code des Flughafens in Ontario, Kanada
 Ybbstaler Fruit Austria, ein österreichischer Lebensmittelhersteller
 Yemen Football Association, der Fußballverband des Jemen

YFA